Jméno a příjmení Martin Weiss se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Martin Weiss (hudebník) (* 1961) – německý violinista
 Martin Weiss (publicista) (* 1963) – český publicista a překladatel
 Martin Weiss (nacista) (1903 – ?) – německý SS-Hauptscharführer odpovědný za masakr v Ponarech
 Martin Weiss (cyklista) (* 1991) – rakouský cyklista

podobné
 Hans-Martin Weiss (* 1957) – německý protestantský teolog
 Martin Gottfried Weiß (1905–1946) – německý SS-Obersturmbannführer, velitel koncentračního tábora Dachau
 Martin Weiß (* 1974) – německý herec